Allocyclops transsaharicus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1981 roku przez zespół biologów Erica H. Lamoota, Henriego J. Dumonta i Jeannine Pensaert.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Allocyclops transsaharicus (Lamoot, Dumont & Pensaert, 1981). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1981 roku